

Política
Conselho de cidade -  corpo legislativo que governa uma cidade, municipalidade ou Área de governo local
Conselho de Estado - um órgão de governo em muitos estados
Conselho municipal - governo local de uma municipalidade
Conselho operário - corpos deliberativos, constituídos de trabalhadores, que regulam e organizam a produção
Conselho de Segurança das Nações Unidas - um órgão das Nações Unidas
Conselho da União Europeia - a principal instância de decisão da União Europeia

Religião
Conselhos Evangélicos - os três conselhos de perfeição cristã: castidade, pobreza e obediência
Conselho de Jerusalém - o primeiro Concílio da igreja cristã, realizado em 50 d.c..

Outros
Conselho Jedi - parte da ordem Jedi, dos filmes Star Wars
Conselho profissional

Ver também 
 Concelho - designação tradicional dos municípios portugueses
 Conselheiro

Desambiguação